Praso (plaats), een gemeente in de Italiaanse provincie Trente; 
 Praso (motorfiets), een Belgisch historisch merk van motorfietsen